Factotum – powieść Charlesa Bukowskiego (1975) 
 Factotum – film w reżyserii Benta Hamera zrealizowany na podstawie książki Bukowskiego